Jure Dolenec (* 6. Dezember 1988 in Ljubljana, SR Slowenien, SFR Jugoslawien) ist ein slowenischer Handballspieler.

Karriere 

Der 1,90 m große rechte Rückraumspieler begann seine Profikarriere bei Rokometno Društvo Termo. 2011 unterschrieb er beim Europapokalteilnehmer RK Velenje, mit dem er bis ins Viertelfinale des EHF-Pokal 2011/12 vorstieß. In seinem zweiten Jahr führte er Velenje mit 64 Toren bis in die Runde der letzten 16 in der EHF Champions League 2012/13. In beiden Jahren gewann er die slowenische Meisterschaft. Zur Saison 2013/14 wechselte der Linkshänder zum französischen Team Montpellier Handball, mit dem er 2014 und 2016 den Ligapokal sowie 2016 dem französischen Pokal gewann und ins Endspiel des EHF-Pokals 2013/14 vorstieß, in dem er Pick Szeged unterlag. Im Sommer 2017 wechselte er zum spanischen Erstligisten FC Barcelona. Mit Barcelona gewann er 2018, 2019, 2020 und 2021 die spanische Meisterschaft, 2018, 2019, 2020 und 2021 den spanischen Pokal. Den Super Globe konnte er mit den Katalanen 2017 und 2018 gewinnen. Im Champions-League-Finale 2020 unterlag er mit Barca dem THW Kiel. Ein Jahr später gewann er mit Barca die EHF Champions League. Im Sommer 2021 wechselte Dolenec zum französischen Erstligisten Limoges Handball.

In der Slowenischen Nationalmannschaft debütierte Dolenec im Jahr 2011. Bei der Europameisterschaft 2012 in Serbien wurde er Sechster und erzielte 30 Treffer in sieben Spielen. Bei der Weltmeisterschaft 2013 in Spanien wurde er Vierter und war bester slowenischer Torschütze mit 39 Toren. Er gehörte bei den Olympischen Spielen 2016 dem slowenischen Kader an. Bei der Weltmeisterschaft 2017 errang er die Bronzemedaille.

Weblinks

Einzelnachweise 

Handballnationalspieler (Slowenien)
Handballspieler (FC Barcelona)
Handballspieler (RK Velenje)
Handballspieler (Montpellier Handball)
Olympiateilnehmer (Slowenien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Slowenischer Meister (Handball)
Spanischer Meister (Handball)
Rückraumspieler
Handball-Außenspieler
Slowene
Geboren 1988
Mann